Гадра́ни () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Гадрани, Гиорги (род. 1994) — грузинский футболист.
 Гадрани, Лука (род. 1997) — грузинский футболист.